12-й чемпионат мира по бадминтону проходил с 3 по 10 июня 2001 года в Севилье (Испания).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

2001
2001 год в бадминтоне
Международные спортивные соревнования в Севилье
Июнь 2001 года